Galbert ist der Familienname folgender Personen:

 Louis de Galbert (1696–1772), kursächsischer Generalleutnant der Kavallerie
 Stéphane Galbert (* 1975), französischer Bobfahrer